Niemcy:
 Winterfeld – dzielnica Apenburg-Winterfeld

Osoby:
 Dethard von Winterfeld – niemiecki historyk sztuki
 Henry Winterfeld – niemiecki pisarz
 Henry Winterfeld – niemiecki historyk 

Inne:
 Winterfeld – ród

Zobacz też:
 Winterfeldt